Арефа (,  — Аль-Харит бен Кааб; казнён в 523 году) — христианский мученик. Известен также как Арефа Негранский. День памяти —  в Православной церкви; в Эфиопской церкви — 26 хэдара (22/23 ноября).

Биография 
Правитель и глава христианской общины йеменского города Негран. Погиб вместе с 4299 своими согражданами во время гонений омаритского царя-иудея Йосефа Асара Ясара (известен как Зу Нувас, или Дунаан) во время химьяритско-эфиопских войн.

Стал главой местной общины христиан после кончины награнского епископа Павла, не имея духовного сана. Являлся светским правителем города и его окрестностей, причём в этом он наследовал своему отцу. Когда началась война с Аксумом, царь потребовал прислать всех ополчение Неграна, которое вернулось с полпути, узнав о начавшемся по повелению царя истреблении всех находившихся в Химьяре христиан. Царь увидел в этом бунт и осадил город.

После осады и взятия города осенью 523 года Арефа предстал перед царём. Он отказался отречься от своей веры и смело обличал иудейского владыку, вселяя мужество в своих земляков. По приказу царя Арефу и всех остальных негранцев сожгли (по другой версии, обезглавили) в одном из пересохших русел реки (по другой версии, в специально вырытом для этого рву).

Источники 
О мученичестве Арефы и его сограждан рассказывается в письме царя Йосефа Асара Ясара к лахмидскому царю аль-Мунзиру III, а также в письме епископа Симеона Бет-Аршамского к авве Мар-Симеону.

Изложенные события упоминаются в Коране.

Пространное греческое житие Арефы было создано на основе его указов как градоначальника. В конце X века оно было переработано Симеоном Метафрастом.

Краткие жития Арефы содержатся в Минологии Василия II и в Синаксаре Константинопольской церкви.

Стихи Арефы содержатся в Стишных Синаксарях Христофора Митилинского и Феодора Продрома.

Почитание на Руси 
Об этом свидетельствуют упоминания о нём в рукописях XI века: память отмечена в месяцеслове Остромирова Евангелия 1056—1057 годов, служба с каноном Феофана содержится в Четьи-Минее 1096 года.

Часть мощей была перевезена из Константинополя в Киево-Печерский монастырь в 1073 году.

В 1-й половине XII века был осуществлён перевод краткого жития, включенный в Нестишной Пролог.

В 1-й половине XIV века краткое житие было вновь переведено и включено уже в состав Стишного Пролога.

Пространное житие было переведено примерно в XII веке.

См. также 
 Асхаб аль-Ухдуд

Примечания

Литература 
 
 
 Арефа — статья в Православной энциклопедии.
 Пиотровский М. Б. Южная Аравия в раннее средневековье: Становление средневекового общества. М., 1985, — (С.164—365)
 Лундин А. Г. Южная Аравия в VI веке. — ПС. 1961, — (8, С.31—45)
  Wensinck A.-J. Ashab al-Ukhdud // Enzyklopaedie des Islam. 1 — 4. Leiden-Leipzig, (1908), 1913—1934. — (1/498—499)
 Watt W.-M. The Men of the Ukhdud // The Muslim East. Budapest, 1974
 Paret R. Ashab al-Ukhdud // The Encyclopaedia of Islam. New ed. Leiden-London. — (1/692)
 Speyer H. Die Biblischen Erzahlungen im Qoran. Grafenhainichen, 1931. — (424—425)
 Moberg A. The Book of the Himyarites. L., 1924.

Ссылки 
 Мученик Арефа и с ним 4299 мучеников
 Страдание святого мученика Арефы
 История жителей Награна и мученичество святого Хирута и его сотоварищей, которое произошло в 5-й год правления царя Юстина и от Адама до того времени — 6033 года, а от Александра до него — 8 <3> 5 лет

Христианские мученики VI века
Химьяр